Peleinae – wyodrębniana przez część systematyków podrodzina ssaków krętorogich obejmująca monogatunkowy rodzaj Pelea Gray, 1851, do którego zaliczany jest:
 ridbok szary (Pelea capreolus)

Przez pozostałych autorów rodzaj Pelea włączany jest do podrodziny Reduncinae (stanowisko szeroko akceptowane) lub do antylop karłowatych Neotraginae (takie stanowisko nie zostało zaakceptowane przez większość systematyków).

Przypisy 

Wołowate

en:Peleinae